het Azerbeidzjaans of Azeri, een Turkse taal
de Azerbeidzjanen of Azeri's, een Turks volk